Joaquim Dalmau Tarifa, conegut artísticament com a Quim Dalmau, (Mont-roig del Camp, Baix Camp, 14 de febrer de 1972 - Novembre de 2014) va ser un actor de teatre català, traspassat als 42 d'anys.

Enllaços externs 
 Quim Dalmau  a Teatral.net

Mont-rogencs
Actors de teatre del Baix Camp